Витри-ан-Артуа:

 Витри-ан-Артуа — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Витри-ан-Артуа.
 Витри-ан-Артуа — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.